Языковая политика в России — система мероприятий в сфере языковой ситуации России, проводимая властями и общественными институтами страны. 

Конституция Российской Федерации, Закон РФ от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов Российской Федерации», Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» содержат не только нормы, касающиеся защиты и охраны языка, но и детальную регламентацию отношений по использованию языка как средства общения (преимущественно официального). Термин «государственный язык Российской Федерации» впервые появился в Законе РФ «О языках народов Российской Федерации». Согласно данному Закону государственным языком на всей территории Российской Федерации является русский язык, что впоследствии было закреплено в Конституции РФ и в Федеральном законе «О государственном языке Российской Федерации». Основным субъектом, использующим государственный язык, является система публичной власти, поскольку основное назначение государственного языка проявляется в обеспечении ее бесперебойного функционирования. Некоторые специалисты, используя термин «правовая языковая политика», подчеркивают не только идеологические аспекты языковой политики, но и то обстоятельство, что это всегда государственная политика в рамках действующих правовых норм и институтов.

Издаётся энциклопедический словарь-справочник «Красная книга языков народов России», аналог Красной книги ЮНЕСКО по исчезающим языкам, что соответствует «Европейской хартии о региональных языках и языках меньшинств».

Языки России

Государственные языки России 

Государственным языком России на всей её территории в соответствии со статьёй 68 Конституции является русский язык. Республики, входящие в состав страны, вправе устанавливать свои государственные языки, которые употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации. Вместе с тем право республик устанавливать свои государственные языки не означает права национальных меньшинств на государственный статус их языков, что в ряде случаев приводит к нарушению их языковых прав. В частности, в Республике Карелия государственный статус карельского языка не признан, несмотря на настояния собственно карельского населения.

Несмотря на отсутствие прямого закрепления в Конституции права автономных округов и автономной области устанавливать собственные государственные языки, указанные субъекты Российской Федерации устанавливают официальный статус этих языков собственными уставами и законами. Однако, как правило, в субъектах РФ единственным официальным языком является только русский.

Государственный язык Российской Федерации выполняет ряд функций: 1) функцию иллюстрирования суверенного статуса российского государства; 2) функцию укрепления межнациональных связей народов Российской Федерации в едином многонациональном государстве, т.е., по сути, интегративную функцию; 3) коммуникативную функцию - функцию общения. Государственный язык является основным средством общения между государством и гражданином; 4) функцию обеспечения деятельности органов публичной власти.

Как федеральный, так и республиканские государственные языки обладают схожими признаками: 1) все эти языки изначально создаются народами, и впоследствии государственное образование придает им соответствующий статус государственного языка, закрепляя в Конституции и остальном законодательстве; 2) основное назначение данных языков - использование в сферах деятельности органов государственной власти, местного самоуправления, учреждений и организаций; 3) эти языки являются объектами особой защиты и поддержки со стороны их носителей. 

Правовой статус указанных языков различен в следующем: 1) территории использования этих языков в качестве государственных неодинаковы; 2) государственный язык Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской Федерации; государственные языки республик устанавливаются конституциями республик, и вопросы, связанные со статусом последних, регулируются как федеральным, так и республиканским законодательством; 3) государственным языком Российской Федерации является язык многонационального народа Российской Федерации как социально-политической общности. Существует связь между многонациональным народом, государством и государственным языком; 4) установление какого-либо языка или нескольких языков в качестве государственных это право, а не обязанность республики.

Образование на языках России 

Образование на коренных языках осуществляется в основном в республиках. В 1920-х — первой половине 1930-х годов обучение было организовано на 48 языках коренных национальностей.

В статье 9 «Право на выбор языка образования» Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 года № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» говорится:

1. Граждане Российской Федерации имеют право свободного выбора языка образования в соответствии с законодательством об образовании.

2. Гражданам Российской Федерации, проживающим за пределами своих национально-государственных и национально-территориальных образований, а также гражданам, не имеющим таковых, представителям малочисленных народов и этнических групп государство оказывает содействие в организации различных форм получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации в соответствии с их потребностями и интересами.

В Республиках Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия) были приняты законы, в соответствии с которыми граждане России, обучающиеся на территории этих регионов, помимо русского языка как государственного языка РФ, обязаны изучать также башкирский, татарский, якутский языки соответственно.

Национально-региональный компонент государственного стандарта общего образования — компонент государственного стандарта общего образования. Устанавливался республикой — субъектом Российской Федерации. Отменён 1 декабря 2007 года Федеральным законом № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта».

В статьях  11 и 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» урегулированы вопросы обеспечения прав граждан Российской Федерации на добровольное изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации и государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации. В Законе указано, что преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации осуществляются на добровольной основе не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации, а право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, с учетом потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). Кроме того, учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при выборе языка обучения и воспитания, изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федерации и государственных языков республик Российской Федерации должен осуществляться на основании письменных заявлений родителей (законных представителей).

Летом 2018 года был принят федеральный закон, который разрешил обучающимся в школах Российской Федерации не изучать государственные языки республик. Этот закон вызвал протесты в национальных республиках, в первую очередь в Башкортостане и Татарстане.

Печатные СМИ на языках России 

В 2010 году в России на русском языке печаталось 99,4 % книг, 99,8 % журналов, 98,3 % газет (по тиражу).

Печатные СМИ по языкам 
Печатные СМИ по языкам, на основе доклада по Российской Федерации Совета Европы:

Телевидение на малых языках России

Билингвизм в России 

На территории Российской Федерации билингвизм распространён в республиках Алтай, Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Республике Саха (Якутия), республиках Северного Кавказа, Бурятии и других регионах. В этих республиках языковая ситуация имеет следующую типичную структуру: городское население зачастую говорит только на русском языке или имеет некоторое знание языка автохтонного этноса (коренного народа). Сельское население часто владеет языком родного этноса, владение русским языком может быть неуверенным или неполным. Другой тип билингвизма (русский как родной и знание другого языка) распространён реже.

Русификация

Книгоиздание на языках России 
Выпуск книг и брошюр в России на языках народов мира за 2009 год.

Язык сайтов госорганов

Изменения в законодательстве 
16 января 2023 года Государственная дума РФ приняла поправки к ФЗ «О государственном языке РФ», запрещающие излишнее употребление иностранных слов, кроме тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке.  Также при использовании русского языка как государственного «не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка». Как указано в документе, «соблюдение норм русского языка обязательно во взаимоотношениях органов власти РФ всех уровней, а также в официальной переписке организаций всех форм собственности с гражданами РФ и иностранцами».

Данные изменения вводят соответствующие учебные пособия: нормативные словари, грамматики и справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании как государственного.  Также увеличены и конкретно определены сферы, где применение государственного языка является обязательным. Это   государственные и муниципальные информационные системы, информация для потребителей,  образование.  

Ранее президент России Владимир Путин включил в Основы государственной культурной политики защиту и поддержку русского языка как государственного языка РФ; соблюдения норм современного русского литературного языка, включая борьбу с нецензурной лексикой, также с  излишним использованием иностранной лексики.

См. также 
 Экономика языка
 Русификация
 Национальная политика России
 Фонд сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации
 Национальная школа

Примечания

Литература 
 Замятин К., Пасанен А., Саарикиви Я. Как и зачем сохранять языки народов России? Хельсинки, 2012. ISBN 978-952-93-0407-3
 Кадочников, Д.В. Цели и задачи языковой политики и проблемы социально-экономического развития России // Terra Economicus. 2019. Том 17, № 1. С. 96-111.
 Кадочников Д. В. Теоретико-экономический взгляд на языковую политику // Вопросы экономики. 2016. № 2. С. 128—140.
 Kadochnikov, D. Languages, Regional Conflicts and Economic Development: Russia. In: Ginsburgh, V., Weber, S. (Eds.). The Palgrave Handbook of Economics and Language. London: Palgrave Macmillan. 2016. pp. 538—580.
 Одинг, Н. Ю., Юшков, А. О., Савулькин, Л. И. Использование национальных языков как государственных в республиках РФ: правовые и экономические аспекты // Terra Economicus. 2019. Том 17, № 1. С.112-130.

Ссылки 
 http://www.memo.ru/hr/discrim/bashkir/Chapter14.htm
 http://russkiyjazik.ru/510/
 Language Policy in the former Soviet Union 
 Как и зачем сохранять языки народов России? Константин Замятин, Анника Пасанен, Янне Саарикиви
 http://socling.genlingnw.ru/arc/9.2.pdf
 Национальная печать народов России сегодня, и её развитие за 100 лет.
 Как изучаются государственные и родные языки в России
 nevmenandr, 20 ноября 2017 в 07:50, Языки России в Интернете 

Политика Российской Федерации

Население России
Языки России